Congedo Editore – casa editrice con sede a Galatina, fondata da Mario Congedo nel 1968
 Congedo per formazione
 Congedo per eventi e cause particolari
 Congedo al lettore – trattato
 Congedo per motivi familiari
 Congedo militare
 Congedo parentale
 Congedo di Cristo dalla Madre
 Congedo di san Floriano – dipinto a olio su tavola di Albrecht Altdorfer e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze

Poesia 
 Congedo – breve strofa o stanza posta alla fine di un componimento poetico
 Congedo (1861) – prima poesia della raccolta Levia Gravia di Giosuè Carducci
 Congedo (1877) – ultima poesia del secondo libro delle Odi barbare di Giosuè Carducci
 Congedo (1906) – ultima poesia della raccolta Rime nuove di Giosuè Carducci
 Congedo – traduzione dal latino dell'ode XIII di Gaio Valerio Catullo, ad opera di Giacomo Zanella
 Congedo (1878) – ultima poesia della raccolta Nova polemica di Olindo Guerrini
 Congedo – una delle Poesie sparse di Guido Gozzano
 Congedo (1891) – poesia di Girolamo Ragusa Moleti